Дискография «The Verve», альтернативной рок-группы из Уигана, включает 4 студийных альбома, 14 синглов, 2 сборника и 3 мини-альбома. Группа трижды собиралась и распадалась, последний распад произошёл в 2009 году.

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники и мини-альбомы

Другие издания 
 Voyager 1 (1993) — концертный мини-альбом.
 Five by Five (Urban Hymns Promo) (1997) — мини-альбом для промоушена.
 The Video 96-98 (1999) — VHS.
 Sympathy For The Demos (1997) - бутлег.

Синглы

Примечания 

Verve
The Verve